JDK est un sigle qui peut désigner :
 Java Development Kit, un ensemble de bibliothèques logicielles de base du langage de programmation Java, ainsi que les outils avec lesquels le code Java peut être compilé, transformé en bytecode destiné à la machine virtuelle Java.

Voir aussi 
 OpenJDK, l'implémentation de référence officielle et libre de Java SE, tel que défini par le Java Community Process